El término Sechura puede referirse a:
 La ciudad de Sechura, en la costa norte peruana.
 La provincia de Sechura, en la costa norte peruana.
 La bahía de Sechura, en el litoral noroeste del Perú.
 La depresión de Sechura, en la costa norte del Perú.
 Al desierto de Sechura, en la costa norte del Perú.
 Al idioma sechura, hablado por los pobladores autóctonos de la provincia homónima.